Рио Техон има више значења:

 Рио Техон (Сан Бартоломе Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Техон (Сан Мигел Чикава), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Техон (Санта Марија Тепантлали), насеље у савезној држави Оахака у Мексику